Canelas (Arouca), een plaats in de Portugese gemeente Arouca
 Canelas (Estarreja), een plaats in de Portugese gemeente Estarreja
 Canelas (Penafiel), een plaats in de Portugese gemeente Penafiel
 Canelas (Peso da Régua), een plaats in de Portugese gemeente Peso da Régua
 Canelas (Vila Nova de Gaia), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Gaia